Lombard puede referirse a:

Personas
 Alf Lombard (1902 1996), lingüista sueco.
 Carole Lombard (1908-1942), actriz estadounidense.
 Catherine Lombard (1965-), deportista francesa que compitió en esquí acrobático.
 E.H.Lombard: Eugene H. Lombard, botánico.
 Frances Faust Lombard (1915-), botánico.
 François Lombard (1971-), deportista francés que compitió en escalada.
 Henri-Édouard Lombard, escultor francés.
 Jean Lombard (1854-1891), novelista francés.
 Karina Lombard (1969-), actriz estadounidense.
 Lambert Lombard (1505/1506-1566), pintor, grabador, numismático, humanista y arquitecto renacentista.
 Roberto Lombard (1932-2016), actor de cine, teatro y televisión argentino.

Miscelánea
 Lombard, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Lombard, comuna francesa situada en el departamento de Doubs.
 Paradoja de Lombard, paradoja de la contracción muscular en los seres humanos.

Capítulo De Miami Vice